

Вольне () — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Вольне () - муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Вольне () - муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта